Киш — многозначный термин.

Топоним 
 Киш (Шекинский район) — село в Шекинском районе Азербайджана.
 Киш (Хормозган) — город на одноимённом иранском острове.
 Киш (древний город) — древний город в Месопотамии.
 Киш (остров) — остров в Персидском заливе на юге Ирана.

Фамилия 
 Киш, Алена (1896—1949) — белорусская художница, автор уникальных ковров в жанре наивной живописи.
 Киш, Андраш (род. 1943) — венгерский скрипач и педагог.
 Киш, Балаж (род. 1972) — венгерский спортсмен, легкоатлет, специалист в метании молота.
 Киш, Бела (1877—?) — венгерский серийный убийца.
 Киш, Григорий Исаакович (1900—1938) — советский писатель.
 Киш, Данило (1935—1989) — югославский поэт, прозаик, драматург и переводчик еврейского происхождения.
 Киш, Дежё (1929—2001) ― венгерский и российский физик-экспериментатор в области физики элементарных частиц, доктор физико-математических наук, академик Венгерской АН, директор ОИЯИ (1989—1992).
 Киш, Дэниел (род. 1966) — американский эксперт по эхолокации.
 Киш, Енох Генрих (1841—1918) — один из основоположников бальнеологии.
 Киш, Жолт (род. 1995) — венгерский кёрлингист.
 Киш, Йоав (род. 1968) — израильский политический и государственный деятель, депутат Кнессета.
 Киш, Йожеф (1843—1921) — венгерский поэт еврейского происхождения.
 Киш, Лайош (1934—2014) — венгерский байдарочник, бронзовый медалист Олимпийских игр в Мельбурне.
 Киш, Лайош (писатель) (1888—1943) — венгерский писатель.
 Киш, Томислав (род. 1994) — хорватский футболист, нападающий.
 Киш, Эгон Эрвин (1885—1948) — чешско-немецкий писатель, журналист и репортёр.
 Киш, Эрнё (1799—1849) — венгерский генерал, участник революции 1848—1849 гг.
 Кути-Киш, Рита (род. 1978) — венгерская теннисистка.

Прочее 
 КиШ — аббревиатура названия российской панк-рок группы «Король и Шут».
 КиШ (метод) — метод определения температуры размягчения нефтяных битумов по кольцу и шару.
 Киш (пирог) — французский открытый пирог.
 Киш — шрифт, разработанный художником В. В. Ефимовым в 1999 г.

См. также